Русское море:
 Русское море — море мелового периода на территории Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской древней платформы.
Русское море — название в X—XIV веках Чёрного моря.
 Русское море — название до середины XIX века Баренцева моря.
 Русское море — название компании «Русская аквакультура» до 2015 года.